Saulcy bezeichnet:
 Saulcy, schweizerische Gemeinde im Kanton Jura
 Saulcy (Aube), französische Gemeinde im Département Aube
 Saulcy-sur-Meurthe, französische Gemeinde im Département Vosges
 Le Saulcy, französische Gemeinde im Département Vosges
 Île du Saulcy, Stadtviertel von Metz

Saulcy ist der Name von:
 Félicien de Saulcy (1807–1880), französischer Archäologe, Numismatiker und Entomologe, Vater von Félicien Henry Caignart de Saulcy
 Félicien Henry Caignart de Saulcy (1832–1912), französischer Entomologe, spezialisiert auf Käfer, Sohn von Félicien de Saulcy